Пётр Сурков:
 Сурков, Пётр Ильич (1876—1946) — ткач, член III Государственной думы.
 Сурков, Пётр Николаевич (1915—1944) — Герой Советского Союза.